FTY steht für:
 Fly Tyrol, österreichische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Siehe auch:
 FTY-720, experimenteller Arzneistoff gegen Multiple Sklerose

FTY